Челозеро — топоним.

 Челозеро (озеро, Карелия, Архангельская область) — озеро на границе Республики Карелии и Архангельской области, исток реки Чолы.
 Челозеро (озеро, Медвежьегорский район) — озеро в Великогубском сельском поселении Медвежьегорского района Республики Карелии. 
 Челозеро (озеро, Мурманская область) — озеро в  Кандалакшском районе Мурманской области.
 Челозеро (озеро, Лоухский район) — озеро в Лоухском районе Республики Карелии.

Примечания